Szolnok vármegye a 14. század végéig
 Belső-Szolnok vármegye, Erdélyben, 1876-ig
 Közép-Szolnok vármegye, a Partiumban, 1876-ig
 Külső-Szolnok vármegye, a török előtti időkben
 Heves és Külső-Szolnok vármegye, 1876-ig
 Szolnok-Doboka vármegye, Erdélyben, 1876 után
 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye, 1876 után